Виталий Михайлович Олейников (4 июня 1927 — 28 декабря 1999) — передовик советского рыболовства, капитан-директор Антарктической китобойной флотилии «Советская Россия» Министерства рыбного хозяйства СССР, Приморский край, Герой Социалистического Труда (1976).

Биография 
Родился 4 июня 1927 году в городе Благовещенске Амурского округа Дальневосточного края в русской рабочей семье. в 1943 году. в возрасте шестнадцати лет. завершив обучение в школе, поступил во Владивостокский морской рыбный техникум. Все годы своей учёбы в техникуме, в том числе и последние годы войны, плавал в море на юнгой, получал практический опыт. В 1947 году окончил учебное заведение в числе лучших выпускников. За счёт имеющего опыта работы был сразу назначен на должность второго помощника капитана китобойного судна «Ураган» Второй Дальневосточной флотилии. 

В дальнейшем был переведён на должность старшего помощника капитана, а затем назначен капитаном на судах управления китобойного промысла, с 1952 года работал капитаном дальнего плавания на китобойных флотилиях, в том числе капитан судна «Мозырь». 

В 1964 году завершил обучение на заочном факультете Дальневосточного механического института рыбной промышленности. С 1964 года работал капитаном-дублёром и капитаном-директором китобойных баз «Владивосток» и «Дальний Восток». С 1970 года трудился в должности капитана-дублёра, а с 1971 года капитаном-директором Антарктической китобойной флотилии «Советская Россия».

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 марта 1976 года За выдающиеся успехи в выполнении заданий девятой пятилетки и большой вклад в достижение высоких показателей Виталию Михайловичу Олейникову присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

26 июня 1980 года было принято решение присвоить звание "Почётный гражданин города Владивосток". 

С 1982 года стал работать в должности начальника морской инспекции Управления производственных флотилий «Дальморепродукт». С 1989 года работал заместителем генерального директора ПО «Дальморепродукт». С 1992 года - заместитель генерального директора по безопасности мореплавания и кадрам ПО «Дальморепродукт». В 1996 году назначен на должность вице-президента открытого акционерного общества «Холдинговая компания «Дальморепродукт». Являлся членом КПСС с февраля 1957 года по 1991 год.

Проживал в городе Владивостоке. Умер 28 декабря 1999 года. Похоронен на кладбище «140-й километр» Владивостока.

Награды 
За трудовые успехи удостоен:
 золотая звезда «Серп и Молот» (01.03.1976)
 два ордена Ленина (26.04.1971, 01.03.1976)
 Орден Трудового Красного Знамени (07.07.1966)
 Медаль «За трудовое отличие» (02.03.1957)
 другие медали.
 Заслуженный работник рыбной промышленности РСФСР (1986). 
 «Почётный гражданин города Владивосток» (26.06.1980).

Примечания

Ссылки 
 

Члены КПСС
Почётные граждане Владивостока